Charles Alcock kan syfta på:

* Charles R. Alcock (född 1951), amerikansk astronom
 Charles William Alcock (1842–1907), engelsk fotbollsspelare